Bratronice is de naam van meerdere gemeenten in Tsjechië:
 Bratronice (okres Kladno), gemeente in okres Kladno
 Bratronice (okres Strakonice), gemeente in okres Strakonice